Име Маркус Минх може се односити на:

 Маркус Минх (атлетичар) (*1986), немачки бацач диска
 Маркус Минх (фудбалер) (*1972), немачки фудбалер